

Personnalité 

 Andrés Eloy Blanco (1897-1955), écrivain et homme politique vénézuélien.

Toponymes 

 Andrés Eloy Blanco, municipalité de l'État de Barinas ;
 Andrés Eloy Blanco, municipalité de l'État de Lara ;
 Andrés Eloy Blanco, municipalité de l'État de Sucre ;
 Andrés Eloy Blanco, une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Girardot dans l'État d'Aragua ;
 Andrés Eloy Blanco, une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Bolívar ;
 Andrés Eloy Blanco, une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme